Gottschedstraße steht für:

 Gottschedstraße in Berlin, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Gesundbrunnen
 Gottschedstraße (Hamburg)
 Gottschedstraße in Ingolstadt, siehe Liste Ingolstädter Straßennamen
 Gottschedstraße (Leipzig)